Antal József
Antal József (1799–1866) református lelkész
Antal József (1887–1963) festőművész
Antal József (1912–1998) sportvezető
Antal József (1919–2014) agrármérnök, agrobotanikus
Antal József (1965) vegyészmérnök, biokémikus, sci-fi-író

Antall József
Antall József (1896–1974) politikus, hivatalnok
Antall József (1932–1993) Magyarország rendszerváltás utáni első miniszterelnöke, előbbi fia